Domenico Lops - arbitro di calcio italiano
 Maurizio Lops - attore e regista teatrale italiano
 Pasquale Lops - politico italiano